est le titre de plusieurs œuvres :

 , un roman de  paru en 1891 et adapté au théâtre ;
 My Official Wife, film américain de James Young sorti américain en 1914 ;
 My Official Wife, film américain de Paul L. Stein sorti en 1926.